Zscherpe ist der Nachname von

 Heinz Zscherpe (1917–1959), deutscher Politiker (KPD)
 Iris Zscherpe (* 1967), deutsche Schwimmerin